Штефан Георгиу (; 15 января 1879, Плоешти — 19 марта 1914, Бухарест, Австро-Венгрия) — румынский политический и общественный деятель, социалист, профсоюзный деятель Румынии. Видный деятель румынского рабочего движения.

Биография 
Родился в семье плотника. В молодости примкнул к социалистическому движению и стал членом Клуба рабочих своего родного города. После того, как лидеры Румынской социал-демократической рабочей партии вошли в Национал-либеральную партию в 1899 году, пытался реорганизовать рабочее движение. После распада Социал-демократической партии рабочих Румынии (1899) вёл работу, направленную на восстановление рабочей партии, создание профсоюзов.

В 1903 году отправился в Бухарест, чтобы принять участие в протестах рабочих. Сыграл важную роль в создании профсоюзов, был одним из организаторов Генеральной комиссии румынских профсоюзов в 1906 году.

В 1907 заочно избран член Генеральной комиссии профсоюзов Румынии. Вёл борьбу с оппортунистами в руководстве восстановленной в 1910 Социал-демократической партии.

Во время Крестьянского восстания в Румынии 1907 года был одним из его инициаторов, призывал к восстанию, был арестован как подстрекатель. В 1907 за революционную деятельность приговорён к 6-месячному тюремному заключению, содержался в тюрьмах Плоешти и Галаца.

Ш. Георгиу был членом и лидером социалистических кружков «Трудовая Румыния» и одним из основателей Социал-демократической партии (1910). Выступал против участия Румынии во Второй Балканской войне и перед смертью опубликовал манифест «Война против войны». В 1912 году избран секретарём Союза транспортных рабочих Румынии, в апреле 1913 года руководил забастовкой в Брэиле.

Умер от туберкулёза.

Память 
 С 1946 года по декабрь 1989 года Академия политических исследований в Бухаресте носила его имя.
 В 1979 году почта Румынии выпустила марку с его изображением.

Примечания

Литература 
 
 Todorǎu G., Ştefan Gheorghiu, propagandist i organizator de seamǎ al mişcǎrii muntcitoreşti din Romînia, «Analele ins-titului de istorie a partidului de pe lîngǎ CC al PMR», 1964, № 1; 
 Blijor М. G., Ştefan Gheorghiu şi epoca sa, Buc., 1968.

Ссылки 
 Ștefan Gheorghiu zum Gedenken

Политики Румынии
Профсоюзные деятели Румынии
Заключённые в Румынии
Умершие от туберкулёза
Социал-демократы Румынии